Il singolare del torneo di tennis Bell Challenge 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Nathalie Tauziat che ha battuto in finale Katerina Maleeva 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Helena Suková (secondo turno)
 Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (campionessa)
 Katerina Maleeva (finale)

 Pam Shriver (secondo turno)
 Brenda Schultz (primo turno)
 Gigi Fernández (primo turno)
 Linda Wild (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 1993